

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Eumir Deodato, (1943- ), pianiste, compositeur, arrangeur et producteur brésilien ;
 Mike Deodato Jr., (1963- ), dessinateur de comics, brésilien ;
 Ruggero Deodato, (1939-2022), réalisateur italien, spécialiste du cinéma d'horreur ;

Homonymie
Homonymie de patronyme